Српска лига Војводина у сезони 2011/12. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи је Војвођанска лига, са две групе - Војвођанска фудбалска лига Запад и Војвођанска фудбалска лига Исток.

У претходној сезони из лиге су испали Младост из Апатина и Слобода из Нових Козараца као најлошије пласирани тимови лиге, а Солунац из Растине је одустао од такмичења па ће наредну сезону играти у ПФЛ Сомбор, четвртом такмичарском нивоу српског фудбала, а уместо њега у лиги остаје Палић Коминг одлуком Фудбалског савеза Војводине. У лигу су се пласирала три нова клуба, а то су: Задругар из Лазарева и Бачка Топола из Војвођанске фудбалске лиге Исток, и Дунав из Старих Бановаца из Војвођанске фудбалске лиге Запад. Из Прве лиге Србије је испао Биг Бул Раднички из Шида, а у виши ранг такмичења је прешао Доњи Срем из Пећинаца. Након што је Биг Бул Раднички из Шида сезону 2010/11. завршио на претпоследњем месту у Првој лиги и испао у нижи ранг, раскинут је уговор са Биг Булом па ће лигу играти Раднички из Шида.

Клубови у сезони 2011/12.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Војводина 

НАПОМЕНА: Ветерник Вискол је напустио такмичење.

Легенда

Војвођанска лига

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net

Српска лига Војводина
Војводина